Синоха́ра () — японская фамилия. Известные носители:

 Синохара, Синъити (род. 1973) — японский дзюдоист.
 Синохара, Эми (род. 1963) — японская сэйю.